

Patronyme 

 Adne van Engelen (né en 1993), coureur cycliste néerlandais ;
 Ambroise van Engelen (1481-1543),  abbé de Parc, en Belgique ;
 Carl Engelen (né en 1948), ancien footballeur belge ;
 Jeff Engelen (né en 1953), écrivain et homme politique luxembourgeois ;
Marcelle Engelen Faber (1923-2023), membre d'un groupe d'évasion en Alsace annexée pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Maurice Engelen (né en 1957), producteur et disc jockey de techno belge connu sous de nom de Praga Khan.

Toponyme 

 Engelen, village de la commune néerlandaise de Bois-le-Duc, dans la province du Brabant-Septentrional ;
 Vlijmen en Engelen, une ancienne commune néerlandaise de la province du Brabant-Septentrional.